Austria:
 Hofstätten – miejscowość w gminie Kumberg w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung
 Hofstätten an der Raab – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 Hofstetten